Lumia puede referirse a:
 La serie Lumia, una gama de teléfonos inteligentes de Microsoft.
 La Guajona, el monstruo mitólogico de la tradición oral de Cantabria.